Гольциус () — нидерландская фамилия. Известные носители:
 Гольциус, Хендрик (1558—1617) — нидерландский художник и гравёр по меди.
 Гольциус, Хубрехт (1526—1583) — нидерландский художник и гравёр по меди.

См. также 
 Гольциус и Пеликанья компания — кинофильм о Хендрике Гольциусе.
 Гольц